Snowboarding na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas uniwersjady w dniach 2–10 marca 2019 roku w Sopce Cluster.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Zimowa Uniwersjada 2019